Kahrs ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Kahrs (* 1984), deutsche audio-visuelle Künstlerin und Zeichnerin
 Axel Kahrs (* 1950), deutscher Autor
 Bringfriede Kahrs (* 1943), deutsche Politikerin (SPD)
 Christian Kahrs (* 1961), deutscher Religionspädagoge und Hochschullehrer
 Jessica Burgner-Kahrs (* 1981), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Johannes Kahrs (* 1963), deutscher Politiker (SPD)
 Johannes Kahrs (Künstler) (* 1965), deutscher Künstler
 John Kahrs (* 1967), US-amerikanischer Animator
 Rainer Kahrs, deutscher Journalist
 Volker Kahrs (1951–2008), deutscher Pianist, Komponist und Musikproduzent
 Wolfgang Kahrs (* 1933), deutscher Jurist und Politiker (SPD)

Siehe auch:

 Cars
 Kars
 Reederei Johann Kahrs